Long (angl. i franc. dlouhý) může znamenat:

místopisný název
 Ha Long, zátoka ve Vietnamu v Tonkinském zálivu
 Long Beach, město v USA ve státě Kalifornie
 Long Island, ostrov ve státě New York v USA
 Long Island Sound, průliv, záliv či estuár na atlantickém pobřeží USA
 Silly-le-Long, francouzská obec v departementu Oise, region Pikardie
 Long, ostrov Seychel

příjmení osob
 viz Long (příjmení)

jiný význam
 Dlouhý prodej
 Třída Long Island, eskortní letadlové lodí amerického námořnictva za druhé světové války
 USS Long Beach (CGN-9), raketový křižník amerického námořnictva